

Filosofia
Ideale – principio o valore etico da perseguire
Ideale platonico – concetto cardine della filosofia di Platone

Matematica
 Ideale – struttura algebrica
 Ideale massimale
 Ideale nullo
 Ideale primo
 Radicale di un ideale
 Ideale – nella teoria degli ordini, un sottoinsieme di un insieme ordinato

Altro 
 Ideale – prima macchina da caffè espresso
 Unione Sportiva Ideale – società calcistica del passato (ricordata anche come "Ideale Bari")
 Ideale – album di Angelo Cavallaro del 2005